Эйналлы () — село в Эйналлинском административно-территориальном округе Акстафинского района Азербайджана.

Этимология 
Название села происходит от сельджукского племени иналлы.

История 
С 24 января 1939 года село входило в состав Акстафинского района, который 4 декабря 1959 года был ликвидирован, а населенный пункт передан в состав Казахского района.

Согласно административному делению 1961 и 1977 года село Эйналлы входило в Кечаскерский сельсовет Казахского района Азербайджанской ССР.

24 апреля 1990 года село передано в состав новообразованного Акстафинского района. 25 мая 1991 года в составе Акстафинского района образован Эйналлинский сельсовет.

В 1999 году в Азербайджане была проведена административная реформа и внутри Эйналлинского административно-территориального округа был учрежден Эйналлинский муниципалитет Акстафинского района.

География 
Эйналлы расположены на берегу реки Гасансу.

Село находится в 8 км от райцентра Акстафа и в 438 км от Баку, на трассе Баку—Тбилиси. Ближайшая железнодорожная станция — Акстафа.

Село находится на высоте 398 метров над уровнем моря.

Население 
 

Население преимущественно занимается выращиванием зерновых, картофеля и винограда.

Климат 

Среднегодовая температура воздуха в селе составляет +13,8 °C. В селе полупустынный климат.

Инфраструктура 
В советское время в селе располагались восьмилетняя школа, киноустановка, библиотека и больница.

В селе расположены почтовое отделение, средняя школа, библиотека, детский ясли-сад, дом культуры, медицинский пункт.

Примечания 

Населённые пункты Агстафинского района